Basileuterus coronatus é uma espécie de ave da família Parulidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude e florestas secundárias altamente degradadas.

Referências

Basileuterus
Aves descritas em 1844